Puchar Świata w bobslejach 2010/2011 rozpoczął się 23 listopada 2010 w Whistler, a zakończył 6 lutego 2011 w Cesanie. Wśród dwójek kobiet triumfowała reprezentantka Niemiec Sandra Kiriasis. U mężczyzn najlepszy był Rosjanin Aleksandr Zubkow. W klasyfikacji czwórek i kombinacji mężczyzn zwyciężył Niemiec Manuel Machata.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn 
Do klasyfikacji kombinacji mężczyzn brane są pod uwagę dwójki oraz czwórki

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w bobslejach
2010 w bobslejach
2011 w bobslejach